V 200 ist
 die Bezeichnung verschiedener Lokomotivbaureihen: Baureihe V 200
 die Abkürzung für den Taschenrechner Voyage 200.

Abkürzung